Aristobulos eller Aristobulus kan syfta på:

 Aristobulus I (död 103 f.Kr.), kung av hasmoneiska dynastin
 Aristobulus II (död 49 f.Kr.), kung av hasmoneiska dynastin
 Aristobulus III (53 f.Kr–36 f.Kr.), överstepräst av hasmoneisk skäkt
 Aristobulus IV (31 f.Kr.–7 f.Kr), prins av herodianska dynastin
 Aristobulus Minor (död efter 44 e.Kr.), prins av herodianska dynastin
 Aristobulus av Alexandria (omkring 160 f.Kr.), hellenistisk judisk filosof